Че може да се отнася за:
 че – съюз (част на речта)
 В Латинска Америка и най-вече в Аржентина и Уругвай и само донякъде в Боливия частичката che (че) има звателна функция и може да се преведе с българското „бе“, „де“, „хей“, „човече“, „хора“. Служи за обръщение към един или повече събеседници и е характерна за разговорния език като присмех или галено прозвище.
 Че Гевара – аржентински и кубински революционер
 Че – филм за Че Гевара от 2008 г.
 Че! – филм за Че Гевара от 1969 г.
 Бен Че – провинция във Виетнам